SW, Sw eller sw kan avse: 

 SW – internationell förkortning för sydväst, se väderstreck
 S.W. – ett industriföretag som grundades 1897 i Södertälje, se Södertelge Verkstäder
 SW – IATA:s kod för Air Namibia
 sv – ISO 639-2 alpha-2 koden för språket swahili 
 sw – organiserade samlingar av data och maskininstruktioner, se software
 Shadow Warrior – ett FPS-spel